Modéer är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolph Modéer
 Brita Maria Modéer
 Hjalmar Modéer
 Ivar Modéer
 Kjell Åke Modéer
 Jöran Modéer
 Ulrika Modéer

Svenska efternamn